Любен Костов може да се отнася до:

 Любен Костов (1908–1994) – български общественик, основоположник на Съюза на българските национални легиони;
 Любен Костов (р. 1935) – български футболист, играч на Черно море и на Спартак (Варна);
 Любен Костов (р. 1952) – български художник.

Пояснителни страници